Airrail bezeichnet

 AIRail, ein Verkehrsangebot der Deutschen Bahn und der Lufthansa zum Flughafen Frankfurt
 Airrail Center, die ehemalige Bezeichnung eines Gebäudes auf dem Frankfurter Flughafen-Fernbahnhof